Обрак — плато Центрального масиву у Франції.
 Обрак — порода великої рогатої худоби, те саме що й обрацька порода.
 Обрак — село у Франції (населення 5 осіб у 2013 році) у складі муніципалітету Сен-Шелі-д'Обрак департаменту Аверон, регіону Південь-Піренеї. Один з головних центрів туризму й паломництва плато Обрак (100000 відвідувачів щорічно на початку 2010-х років).